Боговинье:

 Боговинье — село в Республике Македония, административный центр общины Боговинье.
 Боговинье — община в Республике Македония.